Chia může být:
 jedlé semeno několika druhů rostlin z rodu šalvěj (Salvia):
 Salvia columbariae – semeno nazývané „zlatá chia“
 šalvěj hispánská (Salvia hispanica)
 Salvia polystachya
 kryptoměna založená na takzvaném farmaření- tato údajně "zelená" kryptoměna způsobila především v asijských zemích nedostatek SSD

 příjmení

 Mantak Chia (* 1944) – čínský učitel tao
 Nicholas Chia (* 1938) – římskokatolický arcibiskup Singapuru
 Robert Chia (* 1949) – anglický vysokoškolský profesor
 Sandro Chia (* 1946) – italský malíř

Reference

Externí odkazy